Lelas ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Lelas (* 1983), kroatische Basketballspielerin
 Kristina Lelas (* 1974), kroatische Basketballspielerin
 Žana Lelas (1970–2021), jugoslawische Basketballspielerin